Wrede steht für:
 Wrede (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wrede (bayerisches Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Wrede (westfälisches Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht 
 Wrede (finnisches Adelsgeschlecht), finnisches Adelsgeschlecht
 Hasse & Wrede, Hersteller von Drehschwingungsdämpfern für Dieselmotoren

Siehe auch:
 Vrede
 Wreede